

Населені пункти та їхні частини

 Ґіжинек — село в гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґіжинек — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Ґіжинек — частина міста Старгард у Старгардському повіті Західнопоморського воєводства

Примітки